Анхиал — имя нескольких персонажей греческой мифологии. Может означать:
  — отец Мента, царь тафийцев.
 Анхиал — молодой феак, победитель в состязаниях по прыжкам, устроенным Алкиноем в честь Одиссея.
 Анхиал (герой) — грек, убитый вместе с Менесфом Гектором.
Топоним
 Анхиал — город во Фракии, ныне — Поморие в Болгарии.
 Анхиал (Киликия) — древний город в Киликии.
  — ледник в Антарктиде.
  — титулярная епархия Католической церкви.
Другое
 Анхиал — астроном (II век), упоминаемый Марком Туллием Цицероном (О природе богов, II, 88).
 (18263) Анхиал — астероид.

См. также 
 Анхиалос
 Битва при Анхиало (708)
 Битва при Ахелое
 Михаил III (патриарх Константинопольский)